Tatin ist der Name von:

 Victor Tatin, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Robert Tatin, französischer Künstler
 zwei Schwestern, die als Erfinderinnen der Tarte Tatin gelten